Столица Канады город Оттава имеет централизованное управление в виде городского совета и мэрии (см. Сити-холл (Оттава)). В то же время, как и во многих других городах Канады, в Оттаве принято деление на районы. Чаще всего используются следующие классификации:
 по избирательным округам (wards), где избираются члены городского совета
 по полицейским округам
 по историческим районам (в настоящее время обычно идентифицируются по общинным центрам, ).
Последняя классификация чаще всего используется агентствами по недвижимости.

Классификация по избирательным округам 

Территория Оттавы делится на городские избирательные участки (wards) для выборов советников в городской совет (для выборов депутатов Парламента Канады используются более крупные федеральные участки). Городские избирательные участки названы по находящимся в их составе крупным городским районам, дорогам, церковным приходам или достопримечательностям. Всего в составе Оттавы — 23 городских избирательных участка:

Классификация по полицейским участкам

Полицейские станции 
Полицейская станция (police station) — крупное территориальное подразделение. В Оттаве имеется центральное полицейское управление и 4 станции:
 Ottawa Police Headquarters — 474 Элгин-стрит (24 часа в сутки, ежедневно)
 211 Huntmar Drive
 245 Greenbank Road
 4561 Бэнк-стрит
 3343 St Joseph Boulevard (Орлеан)

Общинные полицейские участки 
В Оттаве существует несколько десятков общинных полицейских участков (Community police centres), на каждый из которых приходится несколько городских районов.

Центр-Запад 
 Сентертаун — 393 Somerset St.
 Веллингтон — 1064 Wellington St.

Центр-Восток 
 Роклифф-парк — 360 Springfield Rd.
 Ванье — 252 McArthur Rd.

Запад и Пригородный запад 
 Баррхейвен — 100 Malvern Dr.
 Бэйшор — 98 Woodridge Cres.
 Гринбэнк — 245 Greenbank Rd.
 Каната — 211 Huntmar Dr.
 Манотик — 1131 Clapp Lane
 Парквуд-Хилс — 1343 Meadowlands Dr.
 Западный Карлтон — 5670 Carp Rd.

Восток и Пригородный восток 
 Орлеан-Камберленд — 3343 St. Joseph Blvd.
 Сирвилл — 1700 Blair Rd.
 Меткалф — 8243 Victoria St.
 Оттава-Саут — 2870 Cedarwood Dr.

Историческая Оттава 

В 2001 г. к городу Оттава были присоединены пригороды Непин, Каната, Глостер, Роклифф-парк, Ванье и Камберленд, а также аграрные пригороды Западный Карлтон, Осгуд, Ридо и Голборн. По сравнению со старой Оттавой площадь нового муниципалитета увеличилась в несколько десятков раз.

В данном разделе приведен список районов в пределах исторической (до 2001 г.) Оттавы.

Центральная Оттава 
Глиб  Даунтаун  Лебретон-Флэтс  Лоуэртаун (рынок Байуорд)  Сентртаун  Сентртаун-Уэст (Чайнатаун  Маленькая Италия)  Старая Восточная Оттава (Лис-авеню)  Старая Южная Оттава (Карлтонский университет)  Сэнди-Хилл (Оттавский университет)

Ист-Энд 
Ванье  Линденли  Мэнор-парк  Нью-Эдинбург  Овербрук (Касл-Хайтс)  Парк Виконта Александера  Робийяр-Куоррис  Роклифф-парк  Финтер-Куоррис  Форбс

Саут-Энд 
Альта-Виста  Гринборо  Конфедерейшн-Хайтс  Мунис-Бэй  Риверсайд-Саут  Ривервью  Саут-Киз  Хант-Клаб  Хант-Клаб-Вудс  Хант-Клаб-Истейт  Хант-Клаб-парк  Хант-Клаб-Чейз  Херон-Гейт  Херон-Парк (Клементин  Биллингс-Бридж)  Хоторн-Медоус  Шеффилд-Глен  Эллвуд  Элмвейл-Эйкрс  Эрпорт-Аплендс

Уэст-Энд 
Айленд-Парк  Bel-Air Heights  Bel-Air Park  Braemar Park  Британия  Британия-Бэй  Карлингтон  Карлтон-Хайтс  Central Park  Городская больница  Copeland Park  Кортленд-Парк  Глабар-Парк  Кенсон-парк  Линкольн-Хайтс  Маккеллар-Хайтс  Маккеллар-Парк  Меканиксвилл  Оттава-Уэст  Queensway Terrace North  Queensway  Michelle Heights  Ридо-Вью  Таннис-Песчер  Уэстборо  Редвуд  Woodlawn  Вудрофф-Норт  Уайтхейвен  Хэмптон-Парк  Хайленд-Парк  Хинтонберг

Территории, присоединённые в 2001 году

Глостер 
Beacon Heights  Бикон-Хилл  Blackburn Hamlet  Blossom Park Carlsbad Springs  Carson Grove  Cedardale  Chapel Hill  Chateau Neuf  Convent Glen  Convent Glen South  Cyrville  Edwards  Elizabeth Park  Ficko  Gloucester Glen  Hiawatha Park  Honey Gables  Johnston Corners  Kempark  Литрим  Limebank  Manotick Station  Орлеан  Orléans Village  Orléans Wood  Pineview  Piperville  Ramsayville  Riverglen  Riverside South  Rothwell Heights  South Gloucester  Victory Hill  Windsor Park Village

Каната 
Beaverbrook  Bridlewood  Glen Cairn  Harwood Plains  Kanata  Kanata Lakes  Katimavik  Katimavik-Hazeldean  Lakeside  Malwood  Marchhurst  Marchwood  Morgan's Grant  South March  South March Station  Strathearn  Town Centre (Kanata)

Непин 
Arbeatha Park  Arlington Woods  Баррхейвен  Bayshore  Беллс-Корнерс  Borden Farm  Boyce  Briargreen  Cedarhill Estates  Central Park  Centrepointe  City View  Clearview Country Place  Craig Henry  Crestview  Crystal Bay  Crystal Beach  Davidson Heights  Fallowfield  Fisher Glen  Fisher Heights  Fraservale  Graham Park  Grenfell Glen  Hearts Desire  Hillsdale  Jockvale  Knollsbrook  Leslie Park  Longfields Lynwood Village  Manordale  Meadowlands  The Meadows  Merivale Gardens  Navaho  Nepean  Orchard Estates  Parkwood Hills  Pheasant Run  Pineglen  Qualicum  Rideau Glen  Rocky Point  Ryan Farm  Shirleys Bay  Skyline  Tanglewood  Trend Village  Twin Elm  Westcliffe Estates

Камберленд 
Avalon  Bearbrook  Beckett Creek  Bella Vista  Burromee  Canaan  Chaperal  Chartrand  Chatelaine Village  Cumberland  Cumberland Estates  Fallingbrook  French Hill  Leonard  Martins Corners  Notre-Dame-des-Champs  Navan  River Walk  Rockland  Sarsfield  Town Centre (Orleans)  Queenswood Heights  Queenswood South  Queenswood Village  Vars

Голборн 
Amberwood Village  Ashton  Bryanston Gate  Dwyer Hill  Fringewood  Healey's Heath  Mansfield  Munster  Old Stittsville  Red Pine Estates  Richmond  Stanley Corners  Stapledon  Ститтсвилл  Woodside Acres

Осгуд

Ридо

Мальборо

North Gower

Уэст-Карлтон

Торболтон

Фицрой

Хантли

Исторические районы и посёлки 
 Ashburnham — жилая территория в центре города, границы — Веллингтон-стрит, Лайон-стрит, Лорье-авеню и акведук Лебретон.
 Bayswater — сейчас часть района Хинтонберг.
 Baytown — сейчас часть района Уэстборо.
 Birchton — сейчас часть района Уэстборо.
 Britanniaville — территория разделена между современными районами Британия и :en:Britannia Bay.
 Cathartic — также известен как Eastman’s Springs. См. Carlsbad Springs.
 Clandeboye — сейчас часть района Vanier.
 Evansville — сейчас часть района Карлингтон.
 Gateville — непосредственно к югу от района Биллингс-Бридж.
 Village of Gloucester — сейчас часть района :en:Lindenlea к югу от Нью-Эдинбурга.
 Janeville — см. Ванье
 Long Island Village — располагалась у северной оконечности Long Island близ Манотика.
 McLeansville — сейчас часть района Таннис-Песчер.
 Merivale Village — сейчас часть района Карлингтон.
 Mount Sherwood — община 19 века, находилась на месте современной Старшей школы для взрослых на Гладстон-стрит.
 Nanny Goat Hill — община 19 века, составляла часть современных Лебретонских равнин у поднодия холма Нэнни-Гоут.
 Nepeanville — сейчас на его месте располагается Центральная экспериментальная ферма.
 Parkview — сейчас часть района Глиб.
 Rideauville — сейчас часть района Олд-Оттава-Саут.
 Rochesterville — сейчас примерно соответствует району Сентертаун-Уэст
 Rockville — также известен как Rock Village, развивался в окрестностях Глостерских каменоломен, открытых Антуаном Робийяром на Монреаль-роуд.
 Stewarton — сейчас входит в состав районов Глиб и Сентертаун
 St. Joseph — см. Орлеан.
 Wellington — см. Kars.
 Willowdale — сейчас часть района :en:Eastway Gardens.

Примечания

Ссылки 
 Ottawa Neighbourhood Study
 City of Ottawa: Neighbourhoods of Interest
 Ottawa Real Estate Information